Аткуль — топоним:

Населённые пункты 
 Аткуль — село в Каргатском районе Новосибирской области.
 Аткуль — деревня в Еткульском районе Челябинской области.

Озеро 
 Аткуль — озеро в Еткульском районе Челябинской области

См. также 
 Новый Аткуль — деревня в Калтасинском районе Башкортостана